Открытый чемпионат Малайзии 2010 — 5-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 27 сентября по 3 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Николай Давыденко
 Парный разряд —  Мариуш Фирстенберг и  Марцин Матковски

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии

 Мировой Тур ATP 2010

 ATP 250

 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2010 года
Октябрь 2010 года
2010